Lo Pla és una muntanya de 327 metres que es troba al municipi de l'Ametlla de Mar, a la comarca catalana del Baix Ebre.

Referències 

Muntanyes de l'Ametlla de Mar